Gottheil ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Gottheil (1827–1903), Reformrabbiner in New York
 Julius Gottheil (1810–1868), Maler und Graphiker in Hamburg, wirksam 1850–1864
 Lea Gottheil (* 1975), Schweizer Schriftstellerin
 Richard Gottheil (1862–1936), US-amerikanischer Semitist und Professor für Rabbinische Literatur